Алім — український радянський і перший кримськотатарський німий чорно-білий фільм про боротьбу кримськотатарського селянина з багатіями у XIX столітті.
 Улеми (множина від алім) — збірна назва знавців богослов'я, історико-релігійного передання і етично-правових норм ісламу.

Особи 
 Мохамед Алім — ланкійський футболіст